Ladri di biciclette – film italiano del 1948 diretto da Vittorio De Sica
 Ladri di biciclette – romanzo del 1946 scritto da Luigi Bartolini, su cui si basa il film omonimo
 Ladri di Biciclette – gruppo musicale italiano
 Ladri di biciclette – album di esordio del gruppo omonimo (1989)